Воле́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Воленко, Владимир Евгеньевич (род. 1965) — российский автор-исполнитель, композитор, аранжировщик.
 Воленко, Наталья Викторовна (род. 1975) — российская поп-певица; жена Владимира Воленко.